Euclavarctus är ett släkte av trögkrypare. Euclavarctus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Euclavarctus